Ansehen steht für:

 Ansehen, Unbescholtenheit, siehe Leumund
 Ansehen, soziale Wertschätzung, siehe Prestige
 Ansehen, guter Leumund, siehe Renommee
 Ansehen, Ruf von Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz, siehe Reputation

ansehen steht für:
 ansehen, siehe Visuelle Wahrnehmung

Siehe auch: